Гуэрра () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Гуэрра, Леарко (1902—1963) — итальянский шоссейный велогонщик.
 Гуэрра, Тонино (1920—2012) — итальянский поэт, писатель и сценарист.
 Гуэрра, Эльвира (1855—1937) — итальянская конница и артистка цирка.

Составная фамилия 
 Фернандес-Гуэрра, Аурелиано (1816—1894) — испанский писатель.

См. также 
 Герра